Fosen ist mehrdeutig:

 Fosen, Halbinsel an der Westküste Norwegens
 Fosen (Stamm), (auch Foser, lat. Fosi) westgermanischer Stamm
 Fosen Yard (Fosen Yard AS), norwegisches Schiffbauunternehmen in Rissa (HI Fosen)

Siehe auch:
 Vosen
 Voosen